CFV kan syfta på: 

 C FV – den generalsperson som är högste chef för försvarsgrenen Flygvapnet, se Chefen för Flygvapnet
 CFV – en tidigare verkstad i Västerås för nytillverkning och reparation av flygplan i Försvarsmaktens regi, se Centrala Flygverkstaden Västerås